Yamanishi steht für:
 (8097) Yamanishi, einen Hauptgürtelasteroiden

Yamanishi ist der Familienname folgender Personen:
 Kōji Yamanishi (* 1977), japanischer Autorennfahrer
 Takahiro Yamanishi (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Toshikazu Yamanishi (* 1996), japanischer Geher und Weltmeister